Ниці () — румунське прізвище, в Україні побутує також у формі «Ніцой».

 Флорін Ниці — румунський футболіст, з 2018 року воротар футбольного клубу «Спарта» (Прага)
 Олівія Ниці ( 27 листопада 1987) — румунська акторка («Товариш детектив»)
 Константін Ниці ( 27 листопада 1955) — румунський економіст і політик, у травні 2017 засуджений до чотирьох років позбавлення волі за використання службового становища
 Норберт Ниці ( 14 січня 1972) — колишній румунський футболіст, тренер клубу «Полі Тімішоара»
 Сергіу Ниці (Сергій Федорович Ниці, 1883—1940) — румуно-молдовський політик, юрист, міністр Бессарабії в уряді маршала Александру Авереску

Див.також 
 Ніцой Лариса Миколаївна —українська дитяча письменниця

Румунські прізвища